Lac Brûlé ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Lac Brûlé (Laurentides) in der Gemeinde Sainte-Agathe-des-Monts, Québec
 Lac Brûlé (Mauricie) in der Gemeinde Lac-aux-Sables, Québec
 Lac Brûlé (Rivière Romaine) an der Grenze zwischen Québec und Labrador
 Lac Brûlé, französische Bezeichnung für den Brûlé Lake in Alberta